Cornides ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Cornides (1911–1989), deutscher Journalist und Verleger
 Wilhelm Cornides (1920–1966), deutscher Publizist, Verfasser des Cornides-Berichts und nach 1945 Mitgründer der „Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik“
 Thomas Cornides (* 1938), deutscher Verleger